Santa Rosalía (Portuguesa), een plaats in de Venezolaanse staat Portuguesa
 Santa Rosalía (Jalisco), een plaats in de Mexicaanse staat Jalisco
 Santa Rosalía (Baja California Sur), een plaats in de Mexicaanse staat Baja California Sur
 Santa Rosalía (Vichada), een plaats in Colombia

Zie ook 
 Rosalia (heilige)